Vale do Rio Doce (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Vale (bedrijf)